Тютюниково — село в Алексеевском районе (городском округе, с 2018) Белгородской области, входит в состав Иващенковского сельского поселения.

Описание 
Расположено в восточной части области, в 29 км к юго-востоку от районного центра, города Алексеевки. 

 Улицы и переулки

История 
Основано предположительно в начале ХIX в. потомками малороссийских переселенцев «при отвершье Тютюниковского оврага».

В 1859 году - Бирюченского уезда «хутор владельческий Тютюников при отвершке Тютюникова оврага», «по правую сторону большого почтового тракта от г. Бирюча до г. Острогожска» - 112 дворов, 920 хуторян (453 муж., 467 жен.).

Упоминается в Памятной книжке Воронежской губернии за 1887 год как "хуторъ Тютюниковъ" Иващенковской волости Бирюченского уезда. Число жителей обоего пола — 1123, число дворов — 112.

Памятники и мемориалы 
Памятник 178-ми советских воинов, погибших в боях с фашистскими захватчиками.

Примечания

Литература 
 Осыков Б. И. Села белгородские. Энциклопедическое издание/Белгород: Константа 2012.
 Кряженков А.Н. Вся алексеевская земля: энциклопедический словарь / науч. ред. А. Н. Акиньшин (Воронеж). - Белгород: Константа, 2015. - 451 с., ил.

Населённые пункты Алексеевского района (Белгородская область)